Storgård kan avse:

Geografi
 Storgård, Pikis kommun – egendom i Pikis kommun, Egentliga Finland (fi.: Isokartano)
 Storgård, Ulvsby kommun – egendom i Ulvsby kommun, Egentliga Finland (fi.: Isokartano)
 Storgård Bjerg –  ett berg på Grönland (Kungariket Danmark)

Personer
 Johan Storgård (1964–), en finländsk skådespelare

Se även
Storgårdskvarter – en byggnadstyp för bostäder där byggnaden utformas som ett slutet kvarter

Pikis
Ulvsby